Il singolare degli Internazionali BNL d'Italia 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rafael Nadal ha battuto in finale Roger Federer 6–7 (0–7), 7–6 (7–5), 6–4, 2–6, 7–6 (7–5).

Teste di serie

  Roger Federer (finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Ivan Ljubičić (primo turno)
  David Nalbandian (semifinale)
  Andy Roddick (quarti di finale)
  Nikolaj Davydenko (terzo turno)
  James Blake (primo turno)
  Gastón Gaudio (primo turno)

  Guillermo Coria (primo turno) 
  Fernando González (quarti di finale) 
  David Ferrer (primo turno) 
  Tommy Robredo (primo turno) 
  Nicolas Kiefer (secondo turno) 
  Radek Štěpánek (terzo turno) 
  Thomas Johansson (secondo turno) 
  Robby Ginepri (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Internazionali BNL d'Italia 2006
ATP Tour 2006